Pont-Saint-Martin se poate referi la:

 Pont-Saint-Martin, comună în departamentul Loire-Atlantique, Franța
 Pont-Saint-Martin, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia